Příjmení Jirkal, přechýleně Jirkalová, nosí více osobností:

 Miroslav Jirkal (* 1955), český fotbalista a trenér
 Pavel Jirkal (* 1983), český šipkař
 Stanislav Jirkal (* 1955), český sportovní střelec a olympionik

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení